L'Apprentissage de la ville, film de Caroline Huppert sorti en 1982
 L'Apprentissage de la ville, téléfilm de Gérard Mordillat sorti en 2001